M50 kan syfta på:

 M50 (Storbritannien) – en motorväg i Storbritannien
 M50 (Irland) – en motorväg i Irland
 M50 (stjärnhop) – en öppen stjärnhop